Helena Habsburská (7. ledna 1543, Vídeň – 5. března 1574, Hall in Tirol) byla členka dynastie Habsburků, rakouská arcivévodkyně a spoluzakladatelka kláštera v Hall in Tirol.

Život 
Byla desátá dcera císaře a krále Ferdinanda I. Habsburského a jeho manželky Anny Jagellonské. Měla přísnou jezuitskou katolickou výchovu. Vzhledem k jejímu křehkému tělu, její otec zvážil že by nebylo dobré jí provdat a proto vstoupila do kláštera. Společně se svými sestrami Magdalenou a Markétou založila v Hall in Tirol Haller Damenstift.

Zemřela 5. března 1574 v Hall in Tirol ve věku 31 let a byla pohřbena v místním Jesuitenkirche.

Reference

Externí odkazy 
 

Habsburkové v 16. století
Helena
Helena
Narození v roce 1543
Narození 7. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1574
Úmrtí 5. března
Úmrtí v Hall in Tirol
Pohřbení v Hall in Tirol
Ženy